Безсмертя:

 Безсмертя — властивість живої істоти жити вічно.
 «Безсмертя» () — одна з дев'яти діючих українських масонських Достойний Лож. Діє в Києві. Є під юрисдикцією Великої Ложі України. Праці відбуваються англійською мовою.

Примітки